Bughea de Jos (Unteres Bughea) ist der Name folgender Orte in Rumänien: 

 Bughea de Jos (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Bughea de Jos (Prahova), Dorf im Kreis Prahova